Józef Esman (1814–1873), młynarz, działacz demokratyczny i niepodległościowy
 Maryan Esman, francuski oficer wojskowy, działacz piłkarski
 Tadeusz Esman (1903–1987), historyk, archiwista